Аделайн Мария Грей (; ) — американская спортсменка-борец вольного стиля, шестикратная чемпионка мира. Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 в Токио.

Биография 
Родилась в 1991 году в Денвере. В 2011 году завоевала бронзовую медаль чемпионата мира. В 2012 году стала чемпионкой мира. В 2013 году вновь стала бронзовым призёром чемпионата мира. В 2014 году снова выиграла чемпионат мира.

На Олимпийских играх 2016 года в категории до 75 кг проиграла в четвертьфинале Василисе Марзалюк из Белоруссии и осталась без наград.

На чемпионате мира 2018 года в Будапеште американская спортсменка после трехлетнего перерыва, снова вернула себе золото чемпионата мира, став победительницей в весовой категории до 76 кг.

На предолимпийском чемпионате мира в Казахстане в 2019 году в весовой категории до 76 кг Аделайн завоевала золотую медаль и получила олимпийскую лицензию для своего национального олимпийского комитета.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио была основным фаворитом в своей категории до 76 кг, но в финале уступила немке Алине Роттер-Фоккен и завоевала серебро.

На чемпионате мира 2021 года, который состоялся в норвежской столице в городе Осло, американская спортсменка завоевала чемпионский титул. В финале она поборола спортсменку из Эстонии Эпп Мяэ.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы США
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионки мира по женской борьбе
Чемпионы Панамериканских игр по борьбе
Чемпионы Панамерики по борьбе
Выпускники Университета ДеВрай